Het ATP-toernooi van Umag 2014 (met de officiële naam Vegeta Croatia Open Umag 2014) werd gespeeld van 21 tot en met 27 juli 2014. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas. Hij versloeg in de finale Tommy Robredo met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door František Čermák en Lukáš Rosol. Zij versloegen in de finale Dušan Lajović en Franko Škugor met 6-4 en 7-6(5).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag